TMV kan syfta på:

TMV –  ett enkelsträngat RNA-virus, se Tobaksmosaikvirus
TMV – en amerikansk rockgrupp, se The Mars Volta